L'edizione 1997-1998 della Division 2 è il 59º campionato di calcio francese di seconda divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Calendario

Voci correlate 
 Division 1 1997-1998
 Coppa di Francia 1997-1998

Collegamenti esterni

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
Ligue 2